La 2. Fußball-Bundesliga 1986-1987 è stata la tredicesima edizione della 2. Fußball-Bundesliga, la seconda serie del campionato tedesco di calcio; è terminata con la promozione in Bundesliga dell'Hannover, che ha vinto il campionato, e del Karlsruhe. Non è invece stato promosso il St. Pauli, che ha perso il play-off contro l'Homburg, terzultimo in Bundesliga.

Capocannoniere del torneo è stato Siegfried Reich dell'Hannover con 26 gol.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossi in Bundesliga 1987-1988.
  Partecipa agli spareggi.
      Retrocessi in Oberliga 1987-1988.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Spareggio promozione/retrocessione

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Hannover (23)
 Maggior numero di pareggi: Fortuna Colonia (15)
 Maggior numero di sconfitte: Hessen Kassel (22)
 Minor numero di vittorie: Salmrohr (4)
 Minor numero di pareggi: Stuttgarter Kickers (6)
 Minor numero di sconfitte: Hannover (5)
 Miglior attacco: Hannover (86 gol fatti)
 Peggior attacco: Hessen Kassel (40 gol fatti)
 Miglior difesa: Alemannia (36 gol subiti)
 Peggior difesa: Salmrohr (94 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Hannover (+38)
 Peggior differenza reti: Salmrohr (-46)
 Miglior serie positiva: Karlsruhe (17, 22ª-38ª) 
 Peggior serie negativa: Salmrohr (7, 3ª-9ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Hannover (8, 1ª-8ª) , Karlsruhe (8, 22ª-29ª) 
Partite
 Più gol (10): 
Salmrohr-Hannover 5-5, 14 giugno 1987
 Maggior scarto di gol (8): Hannover-Karlsruhe 8-0, Darmstadt-Salmrohr 8-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 46 gol nella 38ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 20 gol nella 18ª giornata, 20 gol nella 21ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 5 in 7ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Klaus Bodmer (9)
 Lothar Löwer (9)
 Friedrich Retzmann (9)
 Manfred Amerell (8)
 Siegfried Bauer (8)
 Alfons Berg (8)
 Dieter Birlenbach (8)
 Peter Correll (8)
 Wilfried Diekert (8)
 Herbert Eli (8)
 Hans Fux (8)
 Karl Gangkofer (8)
 Karl-Heinz Gochermann (8)
 Manfred Harder (8)
 Hans-Jürgen Kasper (8)
 Bodo Kriegelstein (8)
 Sven Kröger (8)
 Hellmut Krug (8)
 Michael Malbranc (8)
 Markus Merk (8)
 Peter Müller (8)
 Helmut Reinstädtler (8)
 Peter Richmann (8)
 Siegbert Rubel (8)
 Peter Steffens (8)
 Edgar Steinborn (8)
 Eugen Strigel (8)
 Rainer Boos (7)
 Berthold Neumann (7)
 Peter Gabor (6)

 Wilfried Heitmann (6)
 Rainer Jupe (6)
 Manfred Neuner (6)
 Hans-Joachim Osmers (6)
 Kurt Wittke (6)
 Wolf-Dieter Ahlenfelder (5)
 Karl-Josef Assenmacher (5)
 Hans-Heinrich Barnick (5)
 Siegfried Brehm (5)
 Klaus Broska (5)
 Horst-Peter Bruch (5)
 Norbert Brückner (5)
 Hans-Peter Dellwing (5)
 Werner Föckler (5)
 Wolfgang Mierswa (5)
 Hans Puchalski (5)
 Hans-Peter Schäfer (5)
 Hans Scheuerer (5)
 Aron Schmidhuber (5)
 Gerhard Theobald (5)
 Hans-Jürgen Weber (5)
 Heinz Werner (5)
 Joachim Kautschor (4)
 Bernd Kruse (4)
 Anton Matheis (4)
 Dieter Pauly (4)
 Karl-Heinz Tritschler (4)
 Gerd Zimmermann (4)
 Wolf-Günter Wiesel (2)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 

Calcio nel 1986
Calcio nel 1987
1986-1987